Обча — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Обча — деревня в Борисовском районе Минской области
 Обча — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.